Caucalis pumila är ett taxon som använts för flera arter:

 C. pumila L. – synonym till Daucus pumilus
 C. pumila Willd. – synonym  till Daucus carota subsp. maritimus

Flockblommig växtsynonymer